Futbolo klubas Palanga ali na kratko Palanga je litovski nogometni klub iz mesta Palanga. Ustanovljen je bil leta 2010.

Uspehi
Pirma lyga:
PRVAKI (1x): 2017

Uvrstitve

Barve

Znameniti igralci 
  Gvidas Juška

Viri in opombe

Zunanje povezave
 (fkpalanga.lt oficial) (LT)
 (alyga.lt oficial) (LT)

Palanga
Palanga